ГАЗель — серія російських малотоннажних автомобілів.
 Газель — рід тварин родини порожнисторогих.
 Газель — ліричний жанр в східній поезії.